Э́мери Клэ́ренс Ле́нард (; 1892—1968) — американский ботаник-систематик, специалист по растениям семейства Акантовые.

Биография 
Эмери Клэресн Ленард родился 9 июня 1892 года (по другим данным, 9 января) в городе Шампейн штата Иллинойс. Учился в школе в городе Лоренсвилл, в 1911 году поступил в Виттенбергский колледж в Спрингфилде (Огайо). В 1915 году получил степень бакалавра, годом позже — степень магистра искусств в Колледже штата Огайо.

С 1918 года работал в ботаническом отделении Национального музея при Смитсоновском институте в Вашингтоне. В 1918—1919 проходил военную службу, до 1924 года занимался сбором растений близ Вашингтона. В 1920, 1925—1926 и 1928—1929 путешествовал по Гаити.

Ленард описал около 500 новых видов семейства Акантовые. Порядка 30 видов были названы его именем.

Эмери Клэренс Ленард умер в 1968 году.

Некоторые научные публикации

Роды растений, названные в честь Э. К. Ленарда 
  [= ]

Примечания

Литература 
 

Ботаники США
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века